Gaiolesi – abitanti di Gaiola
Gaiolesi – abitanti di Gaiole in Chianti